Ralphs ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Ralphs (~1900–1967; eigentlich Edgar Budweit), deutscher Humorist
 Mick Ralphs  (* 1944), britischer Gitarrist, Sänger und Songschreiber

Siehe auch:
 Ralfs